Lunetta – elemento architettonico tipico degli ambienti coperti a volta
Lunetta – elemento architettonico di bastioni e mura fortificate
Lunetta - tipologia di finestra di forma semicircolare o a mezzaluna
Lunetta – diminutivo del nome proprio di persona Luna
Lunetta – frazione di Mombarcaro (Cuneo)
Lunetta – quartiere di Mantova
Lunetta – personaggio della serie animata PJ Masks - Super pigiamini
Mario Lunetta – scrittore italiano
Lunetta Gamberini, detto “Lunetta” – giardino pubblico di Bologna